Orazio Toraldo di Francia (1884-1958) - ufficiale e geografo italiano
 Giuliano Toraldo di Francia (1916-2011) - fisico, filosofo e accademico italiano, figlio del precedente
 Cristiano Toraldo di Francia (1941-2019) - architetto e accademico italiano, figlio del precedente